
Wolf poate fi:

 Premiul Wolf, premiu internațional de performanță și realizări deosebite în agricultură, chimie, matematică, medicină, fizică și arte
 Walter Wolf Racing, echipă de Formula 1 care a concurat in campionatul mondial între 1977 și 1979
 A Wolf at the Door, a paisprezecea piesă de pe albumul Hail to the Thief al trupei britanice Radiohead
 Wolf Theiss, casă de avocatură din Austria

Nume de familie
 Emil Wolf (1922-2018), fizician american de origine evreiască
 Friedrich August Wolf (1759-1824), filolog german 
 Friedrich Wolf (1888-1953), medic, scriitor și activist comunist german, tatăl lui Markus Wolf
 Klaus-Peter Wolf (n. 1954), scriitor, narator și scenarist german
 Laurent Wolf (n. 1971), DJ și producător francez de muzică electro-house
 Markus Wolf (1923-2006), șeful serviciului de informații externe din fosta Republică Democrată Germană
 Max Wolf (1863-1932), astronom german
 Ricardo Wolf (1887-1981),  inventator, diplomat, filantrop cuban, evreu originar din Germania, fondatorul Fundației Wolf

Prenume 
 Wolf Aichelburg sau Wolf von Aichelbuch (1912-1994), scriitor și compozitor german din România
 Wolf Klinz (n. 1941), politician german

Vehicule 

 Wolf - o autospecială de intervenție utilizată de armata israeliană.
 Wolf - denumirea vehiculului Mercedes-Benz G-Class în cadrul armatei germane.
 Land Rover Wolf - vehicul militar utilitar al armatei britanice și al infanteriei marine olandeze.

Vezi și 
 Wolfe